De wet in juridische zin
 Wet (wetenschap)
 Wetten: scherp maken met een wetsteen, bijvoorbeeld een zeis wetten


In België 
In België verschilt de naam naargelang het niveau van bestuur. 

 Op federaal niveau: wetten
 Bij gemeenschappen en gewesten: decreten
 In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: ordonnanties
 Op provinciaal en gemeentelijk niveau: reglementen

Internationaal 
 Op Europees niveau spreekt men van richtlijnen.

In religie 
 Voor de joodse wet, zie Thora
 Voor de christelijke wet, zie Bijbel (de Tien geboden, genoemd in Exodus en in Deuteronomium)
 Voor het wetboek van de Rooms-Katholieke Kerk zie Codex Iuris Canonici
 Voor een protestantse kerkorde zie Dordtse Kerkorde
 Voor de islamitische wet, zie Sharia

Andere 
 Voor de wet in wetenschappelijke zin, zie Wet (wetenschap)
 Voor de scoutingwet, zie Wet (scouting)
 Wetten (Kevelaer), een plaats in Noordrijn-Westfalen
 Wetten (Plato), een dialoog van de Griekse wijsgeer Plato
 West-Europese Tijd (WET)

Zie ook 
 Sweat (Snoop Dogg) (een door David Guetta gemaakte remix van het nummer Wet), een single van Snoop Dogg uit 2010